Jméno Núñez de Balboa může označovat:
 Vasco Núñez de Balboa (1475–1519) – španělský objevitel a dobyvatel
 Núñez de Balboa – stanice metra v Madridu